Мэттью «Мэтт» Мюррей (; 25 мая 1994, Тандер-Бей, Онтарио) — канадский профессиональный хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».

Личная жизнь 

Отец Мюррея, умерший в январе 2018 года, был Шотландцем, а его мать родом из Нидерландов. 20 июня 2019 года Мюррей женился на своей школьной возлюбленной Кристине Сириньяно. 2 января 2021 года у супругов родилась дочь.

Игровая карьера 
Свою хоккейную карьеру Мюррей начал в клубе «Тандер-Бей Кингз», после чего в 2010 году перешёл в «Су-Сент-Мари Грейхаундз» из Хоккейной лиги Онтарио.  На Драфте НХЛ 2012 был выбран «Питтсбург Пингвинз» в третьем раунде под общим 83-м номером. 4 сентября 2013 года Мэтт заключил контракт новичка с «Питтсбург Пингвинз», но ещё один сезон продолжал выступление за «Грейхаундз» и прошёл с ними до полуфинала конференции юниорской лиги в качестве основного вратаря.

Первый сезон на взрослом уровне Мюррей провёл в АХЛ в клубе «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», отметившись рекордной серией без пропущенных шайб в течение 304 минут и 11 секунд (предыдущий рекорд принадлежал Барри Брасту и составлял 268 минут 17 секунд). Позже Мэтт побил достижение 72-летней давности по числу «сухих» матчей в сезоне среди вратарей-новичков (10 игр). По итогам сезона Мюррей был удостоен Баз Бастьен Мемориал Эворд, как лучший вратарь АХЛ, и Ред Гарретт Мемориал Эворд, как лучший новичок лиги.

Сезон 2015-16 стал для Мэттью первым полноценным в Национальной хоккейной лиге. 19 декабря 2015 года он отыграл свой первый матч на высшем уровне против «Каролина Харрикейнз», завершившимся поражением «пингвинов» со счётом 1:2. Начиная с февраля 2016 года, Мюррей стал всё больше привлекаться в качестве стартового вратаря команды и уже с началом серии плей-офф выиграл место «первого номера» у Марка-Андре Флери. 20 апреля состоялся его дебют в играх на вылет в третьей игре серии против «Нью-Йорк Рейнджерс». Спустя всего 2 дня — 22 апреля — Мэтт впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ. В дальнейшем Мюррей провёл 16 из 17 матчей розыгрыша Кубка Стэнли и во многом своей уверенной игрой помог команде выиграть трофей в финальной серии против «Сан-Хосе Шаркс».

7 октября 2020 года был обменян в «Оттаву» на пик во 2-м раунд драфта НХЛ 2020 (52-й выбор) и нападающего Джонатана Грюдена.

Международная 
Мюррей представлял сборную Северной Америки на Кубке мира 2016, являясь стартовым голкипером. Сломал руку в матче со сборной России 19 сентября.

Статистика

Международные соревнования

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Су-Сент-Мари Грейхаундз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Обладатели Кубка Стэнли